

Geografia 
 Contea di Moultrie – contea dello Stato dell'Illinois, negli Stati Uniti d'America
 Moultrie – città nella contea di Colquitt, Stato della Georgia, Stati Uniti d'America

Persone 
 Arnett Moultrie – cestista statunitense
 William Moultrie – militare e politico statunitense che divenne generale durante la guerra d'indipendenza americana

Altro 
 Bandiera di Moultrie – bandiera storica degli Stati Uniti d'America